La saison 5 du concours culinaire du Meilleur Pâtissier est diffusée sur M6 à partir du  et animée par Faustine Bollaert.

Tournage 
Elle a été tournée dans un parc d'un château de Maillebois, près de Chartres, pendant neuf semaines de concours.

Jury 
Pour cette troisième saison, le jury reste le même par rapport aux deux premières saisons. Il est donc composé de :
 Cyril Lignac, chef étoilé ;
 Mercotte, critique et blogueuse culinaire.

Pour l'épreuve créative, le jury est complété d'un spécialiste de l'épreuve.

Candidats 
Les douze candidats pâtissiers amateurs sont :

Émissions

Classement 

Légende

Audiences 

Légende :

Notes et références

Articles connexes 
 Le Meilleur Pâtissier

Le Meilleur Pâtissier